

Patronyme Dufault
 Austin Dufault (1990- ) est un joueur américain de basket-ball.
 Luce Dufault (1966- ) est une chanteuse franco-ontarienne.
 Maryeve Dufault (1982- ) est une pilote automobile et mannequin.
 Pierre Dufault (1934- ) est un journaliste sportif canadien.

Patronyme Dufaut
 Alain Dufaut (1944- ) est un homme politique français.
 François Dufaut (encore graphié Dufault, du Fault ou du Faulx) (1604-1672),fut un luthiste et compositeur français.

Toponymes
Île Dufault, une des îles de Boucherville dans l'archipel d'Hochelaga, à Montréal, au Québec, au Canada 
Lac Dufault, un plan d'eau douce situé dans Rouyn-Noranda, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec, au Canada
Rivière Dufault, un affluent du lac Routhier et de la rivière Kinojévis, coulant dans la ville de Rouyn-Noranda, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec, au Canada

Homonymie
Homonymie de patronyme